Miejscowości w USA:
 Godley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Godley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson